Unter Verdacht steht für:

 Unter Verdacht (1944), amerikanischer Kriminalfilm von Robert Siodmak
 Suspect – Unter Verdacht (1987), amerikanischer Thriller von Peter Yates
 Unter Verdacht (1991), britischer Thriller von Simon Moore
 Unter Verdacht (Roman), Jugendroman von Joyce Carol Oates (2002)
 Unter Verdacht (Fernsehreihe), ZDF-Krimireihe (2002–2019)

Siehe auch:
 Ein Dorf unter Verdacht 	
 Ein Volk unter Verdacht 	
 Fünf unter Verdacht 	
 Unter falschem Verdacht (Begriffsklärung)